Протесты в Молдавии — протесты, проходящие в Молдавии, начались в 2022 году из-за повышения цен на газ.

Ход событий

Сентябрь 
18 сентября около 20 000 человек приняли участие в акции протеста в Кишинёве, требуя отставки правительства страны.

Октябрь 
13 октября власти Республики Молдова приняли решение о запрете митингов, перекрывающих полосы движения, транспортные магистрали или подъездные пути к общественным учреждениям, в будние дни, причём они разрешены только в выходные дни на срок не более четырёх часов.
14 октября несколько человек вышли протестовать в центре столицы против принятых властями мер, по меньшей мере 4 человека были задержаны.

23 октября прошел очередной митинг в Кишинёве. В ходе митинга полиция перекрыла дорогу у площади Великого национального собрания. Митинг отметился жестокостью к протестующим со стороны полиции, были применены чрезмерно насильственные действия к гражданским. Со слов СМИ «Полиция избивала людей дубинками, пока Мая Санду покупала свечки и сухофрукты — там была организована ярмарка с товарами по очень высоким ценам для властей». Председатель Оргеевского района Дину Цуркану заявил о 80 задержанных.

Ноябрь 
6 ноября акция протеста прошла перед Президентурой в Кишинёве. Требования протестующих — отставка президента и правительства, досрочные выборы в парламент, «прекратить репрессии» и «остановить геноцид народа». Полиция в очередной раз оцепила площадь Великого национального собрания, в свою очередь протестующие собрались у памятника Штефана чел Маре. Подобно октябрьским митингам, полиция действовала крайне жестоко при задержании протестующих. На момент конца митинга организаторы сообщили цифру в 50 000 митингующих.

13 ноября к протестам присоединилась Партия коммунистов Республики Молдова.

Декабрь 
С 19 декабря в Молдавии вступил в силу запрет 6 русскоязычных телеканалов. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица объяснила это «обеспечением безопасности информационного пространства».

Реакция 

Реакции от Европейского Союза не последовало.

США ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка и беглого депутата Илана Шора.

Примечания 

Акции протеста 2022 года
Акции протеста в Молдавии
2022 год в Молдавии
Конфликты 2022 года
Молдавия и вторжение России на Украину
Конфликты 2023 года